SOV este un acronim utilizat pentru diverși termeni:

Coduri
 SOV - codul aeroportuar IATA al aeroportului civil din Seldovia (SUA)
 sov - codul ISO 639-3 pentru limba sonsorol

Inițiale de persoane
Sorin Ovidiu Vântu (n. 1955), businessman român
Sov, utilizat de cântăreața britanică Lady Sovereign cu referire la propria persoană

Altele

Shot-On-Video, filme independente sau amatoare de mic buget, realizate pentru distribuția pe casete, tipic pentru filmele horror din anii 1980/1990
Limbă SOV (subiect–obiect–verb), tipologie lingvistică
Symphonieorchester Vorarlberg